Big Tom bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Tom (New York)
 Big Tom (North Carolina)
 Big Tom (Virginia)